Чуфарово — село в Ростовском районе Ярославской области, входит в состав сельского поселения Петровское.

География 
Расположено в 19 км на северо-запад от посёлка Петровское и в 39 км на юго-запад от Ростова.

История 
Каменный пятиглавый храм с колокольней построен в селе в 1815 году на средства прихожан с двумя престолами: св. Николая и Введения во храм Пресвятой Богородицы. До 1814 года здесь была церковь деревянная, на ее месте был поставлен каменный столб.

В конце XIX — начале XX село входило в состав Дубровской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1885 году в селе было 20 дворов.

С 1929 года село входило в состав Филяевского сельсовета Ростовского района, в 1935 — 1959 годах — в составе Петровского района, с 1954 года — в составе Дмитриановского сельсовета (сельского округа), с 2005 года — в составе сельского поселения Петровское.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Николая Чудотворца (1815).

Известные уроженцы и жители 

 Архиепископ Николай (Чуфаровский) ( 13 (25) ноября 1884, село Чуфарово, Ростовский уезд, Ярославская губерния — 7 марта 1967, Ярославль) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Касимовский.

Примечания 

Населённые пункты Ростовского района